De Maiwand Atalan é um time de futebol no Afeganistão. Eles jogam no Campeonato Afegão. Foi fundada em agosto de 2012 pela criação da Afghan Premier League e seus jogadores foram escolhidos através de um show de elenco chamado Maidan-E-Sabz (Green Field). Eles representam a região sudoeste do Afeganistão. Eles têm dois títulos vice-campeonatos (2016, 2017).

Clubes de futebol do Afeganistão